Portent notamment ce nom :
 Alfred Margerin, évêque, vicaire général de Lille en 1921.
 Frank Margerin, dessinateur de bandes dessinées
 Jules Margerin (1837-1921), médecin et entrepreneur en électricité

Lien externe